To the Stars je první EP Britského Drum and Bassového hudebníka Jona Gooche.

Seznam skladeb 

EP z roku 2011